Miejscowości w USA:
 Bigfork – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Itasca
 Bigfork – jednostka osadnicza w stanie Montana, w hrabstwie Flathead
Gminy w USA:
 Bigfork (ang. Bigfork Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Itasca